Лакхимпур:

 Лакхимпур — город в Индии, в штате Уттар-Прадеш.
 Лакхимпур — округ в Индии, в штате Ассам.
 Лакхимпур-Кхери — округ в Индии, в штате Уттар-Прадеш.
 Северный Лакхимпур — город в Индии, в штате Ассам.